Татья́на Влади́мировна Его́рова:
 Егорова, Татьяна Владимировна (1930—2007) — советский и российский ботаник.
 Егорова, Татьяна Владимировна (1970—2012) — российская футболистка и тренер.